Le Libertin est une pièce de théâtre de Jacques Bour (19647)
 Le Libertin est une pièce de théâtre d'Éric-Emmanuel Schmitt (1997).
 Le Libertin est un film de Gabriel Aghion, inspiré de la pièce de Schmitt (2000).